Населені пункти в Чехії:

 Кршеловиці (Плзень-північ)
 Кршеловиці (Пельгржимов)